Kompensation kan avse: 

 Frekvenskompensering – en teknik i operationsförstärkare
 Kompensationsnivå – den gräns i en sjö eller ett hav där solljuset är tillräckligt svagt för att en viss planktonalgs cellandning ska gå lika snabbt som dess fotosyntes
 Kompensationspunkt – den ljusstyrka då fotosyntes och cellandning är i balans med varandra
 Kompensationspendel – en konstruktion som kompenser för pendelns värmeutvidgning